Le sigle WPS peut désigner :

Sport 
 Women's Professional Soccer, une ligue nord-américaine de soccer féminin.

Technologies 
 Wi-Fi Protected Setup, un protocole de réseaux sans fil ;
 Web Processing Service, une recommandation de l'OGC ;
 World Programming System, un logiciel d'informatique décisionnelle ;
 Word Processor (.wps), format de fichier texte utilisé par Microsoft Works ;
 , une suite alternative a Microsoft Office développée par l'entreprise .